Filipòpolis (Philippopolis) és l'antic nom de dues ciutats modernes:

 Filipòpolis (Tràcia), actual Plòvdiv a Bulgària
 Shahba a Síria